Кароляк — польская фамилия. Известные носители:

 Станислав Кароляк (1931—2009) — польский языковед

 Войцех Кароляк (род. 1939) — польский джазмен

 Томаш Кароляк (род. 1971) — польский актер и вокалист

Примечания